Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1996 — 60-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 21 квітня по 5 травня 1996 року.  

Група А Відень, Австрія 21 квітня — 5 травня 1996.

Група В Ейндговен (Нідерланди) 10 квітня — 20 квітня 1996.

Група С Єсениці та Блед, (Словенія) 22 березня — 31 березня 1996.

Група D Каунас та Електренай, (Литва) 25 березня — 31 березня 1996.

Чемпіонат світу Група А

Посів та групи 

Група А
  
 
  
  
  
 
Група В
  
  
 
   
 
  
</div>

Попередній раунд 
Група А

Таблиця

Група В

Таблиця

Матчі за 11 - 12 місця

Плей-оф

Найкращі бомбардири 
Джерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1996-whc-forwards-stats.html

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.
ЧНЛ = часу на льоду (хвилини:секунди); КП = кидки; ГП = голів пропушено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаутиДжерело: http://www.quanthockey.com/whc/en/seasons/1996-whc-goalies-stats.html

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Роман Турек
 Захисник  Олексій Житник
 Нападник  Пол Карія

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Роман Турек
 Захисники  Міхал Сикора —  Олексій Житник
 Нападники  Пол Карія —  Роберт Райхель —  Отакар Вейвода

Чемпіонат світу Група В

Чемпіонат світу Група С

Кваліфікація Група D 
Океанія
  —  6:0, 6:2
Європа
  —  технічна перемога 5:0
  —  19:0
  —  технічна перемога 5:0

Чемпіонат світу Група D

Група А 

Таблиця

Група В 

Технічні перемоги

Таблиця

Турнір 5 - 8 місця 
  —  5:4
  —  3:3
  —  7:2
  —  6:4

Турнір 1 - 4 місця 
  —  11:1
  —  5:2
  —  6:1 
  —  3:1

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1996 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Квітень 1996
Травень 1996
Спортивні змагання у Відні